Stobno (powiat Czarnkowsko-Trzcianecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
 Stobno (powiat Kaliski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Stobno (Koejavië-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Tucholski
 Stobno (Neder-Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wołowski
 Stobno (West-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Policki